La Copa Federación 1989 corresponde a la 27ª edición del torneo de tenis femenino más importante por naciones. 32 equipos participaron en el Grupo Mundial.

Grupo Mundial

Final

Ronda de Consolación

Ronda de calificación

Enlaces externos 
 Página oficial de la Fed Cup 

Copa Federación (1963-1994)